All You Need Is Love (nummer), een popnummer van de Britse band The Beatles
 All You Need Is Love (album), een album van de Duitse deathmetalband Die Apokalyptischen Reiter
 All You Need Is Love (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 All You Need Is Love (Vlaanderen), de Vlaamse versie van bovenstaand programma
 All You Need Is Love (film), een Nederlandse film gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma
 All You Need Is Love (korte film), een Noorse korte film uit 1997